

Eventi 
 Inizio del regno di Ammi-ditana.

Nati

Morti

Calendario

Altri progetti 

 083